Tour Bitwa Warszawska 1920 2020 – 2. edycja wyścigu kolarskiego Tour Bitwa Warszawska 1920, która odbyła się w dniach od 12 do 16 sierpnia 2020. Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2020.

Wyścig odbył się dla upamiętnienia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej i prowadził przez miejscowości związane z tym starciem.

Etapy

Drużyny

Wyniki etapów

Etap 1

Etap 2

Etap 3 

W wyniku protestu części startujących w wyścigu drużyn twierdzących, iż szutrowe odcinki nawierzchni były zbyt niebezpieczne etap został zneutralizowany, a jego trasa zmieniona. Do mety jako pierwszy dojechał Erytrejyczk Natnael Tesfatsion z grupy NTT Continental Cycling Team, jednak rywalizacja nie była wliczana do klasyfikacji generalnej wyścigu, nie prowadzono także oficjalnych wyników etapu, a za miejsca na mecie nie przyznano punktów do ranking UCI.

Etap 4

Etap 5

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa (gravel) 
W wyścigu prowadzono była specjalna klasyfikacja punktowa, obejmująca zawodników najszybszych na szutrowych odcinkach specjalnych.

Klasyfikacja sprinterska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Liderzy klasyfikacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2020 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2020
Sport w województwie mazowieckim